Zhang Xun o Chang Hsün puede referirse a:
 Zhang Xun (156 - 199), general bajo Yuan Shu en el período de los Tres Reinos; 
 Zhang Xun (707 - 757), general que murió en la Rebelión de An Lushan durante la Dinastía Tang; o
 Zhang Xun (1854 - 1923), general lealista a la Dinastía Qing que intentó restaurar al abdicado emperador Puyi en 1917.